Siły Powietrzne Armii Stanów Zjednoczonych (ang. United States Army Air Forces, USAAF lub AAF)
 preparaty na bazie aminokwasów (ang. amino acid based formula, AAF)